McCalebb ist der Familienname folgender Personen:

 Bo McCalebb (* 1985), mazedonisch-US-amerikanischer Basketballspieler
 Howard McCalebb (* 1947), US-amerikanischer Bildhauer